

Населені пункти та їхні частини

 Коткув — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Коткув — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Коткув — частина села Вельовесь у гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства

Примітки